

Sigle 
 Partito del Lavoro – partito politico svizzero
 Partito Democratico del Lavoro – partito politico italiano storico facente parte del Comitato di Liberazione Nazionale
 Polo delle Libertà – coalizione elettorale italiana
 Il Popolo della Libertà – partito politico italiano
 Partito Democratico Liberale – partito politico romeno
 Premier Development League – lega calcistica statunitense e canadese
 Progetto di legge – proposta di legge
 Polarization-dependent loss – perdita dipendente dalla polarizzazione, fenomeno collegato alla dispersione dei modi di polarizzazione

Codici 
 PDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ponta Delgada, Ponta Delgada/São Miguel, Azzorre, Portogallo
 PDL – Piano di Lavorazione, ovvero il calendario delle riprese di una produzione audiovisiva